Alexis de Sart, né le  à Waremme, est un footballeur belge. Il évolue au RWD Molenbeek au poste de milieu relayeur, en prêt du Royal Antwerp FC. 

Il est le frère cadet de Julien de Sart et le fils de Jean-François de Sart, tous deux également footballeurs professionnels.

Biographie 

Le , il fait ses débuts avec le Standard de Liège en Ligue Europa, lors d'un match à domicile contre le FK Željezničar Sarajevo.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1996
Naissance à Waremme
Footballeur belge
Joueur du Standard de Liège
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du Royal Antwerp FC
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur du RWD Molenbeek (5479)